Матун има више значења:
 Матун (Илиноис)
 Матун (Висконсин)